Stefan Nowak ist der Name folgender Personen:

* Stefan Nowak (Soziologe) (1924/25–1989), polnischer Soziologe und Hochschullehrer
 Stefan Nowak (Grafikdesigner) (* 1967), deutscher Grafikdesigner